Андре́й Седо́в:
 Седов, Андрей Васильевич (1924—2010) — советский и российский историк, специалист по истории Нижнего Новгорода.
 Седов, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский актёр театра и кино.